Název Nové Sedlo má více sídel:
 Nové Sedlo – město v okrese Sokolov
 Nové Sedlo (okres Louny) – obec v okrese Louny
 Nové Sedlo (zámek) – barokní zámek v obci Nové Sedlo v okrese Louny
 Nové Sedlo nad Bílinou – zaniklá obec v okrese Chomutov